Gramling ist der Name folgender Orte:

 Gramling (Osterhofen), Ortsteil der Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Gramling (Vierkirchen), Ortsteil der Gemeinde Vierkirchen, Landkreis Dachau, Bayern
 Gramling (Gemeinde Köstendorf), Katastralgemeinde von Köstendorf, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Gramling ist der Familienname von:
 Fabian Gramling (* 1987), deutscher Politiker (CDU), MdB